Операция «Тукан» (, ) — совместная операция КГБ/ДГИ по воздействию на общественное мнение, направлена против правительства Чили, возглавленного Аугусто Пиночетом. По словам бывшего офицера КГБ Василия Митрохина, идея операции принадлежала Юрию Андропову.

Операция преследовала две цели: организовать правозащитные организации для давления на ООН и обеспечить негативное освещение режима Пиночета в прессе. В 1976 году, в начале операции, в New York Times было напечатано 66 статей, посвящённых правам человека в Чили, четыре, посвящённые режиму Красных кхмеров в Камбодже и три статьи о соблюдении прав человека на Кубе.

Во время операции КГБ также было опубликовано письмо, в котором ЦРУ обвинялось в связи с кампанией политических преследований чилийской ДИНА. Многие журналисты, включая Джека Андерсона из New York Times, использовали это письмо как доказательство причастия ЦРУ к грязным моментам операции «Кондор».

Литература 
 Andrew, Christopher; Mitrokhin, Vasili. The World Was Going Our Way: The KGB and the Battle for the Third World. Basic Books (2005)
 Horne, Alistair.Small Earthquake in Chile: A Visit to Allende’s South America. Papermac (1990)
 Billingsley, Lloyd. «Chili con Commies.» Frontpage Magazine (24 January 2006).

История Чили
Комитет государственной безопасности СССР
Холодная война
Операции с участием советских спецслужб